COZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Constanza (Repubblica Dominicana)

 coz – abbreviazione di "because"